Vladislav I kan syfta på flera olika kungar

 Vladislav I Herman av Polen 1043 -1102
 Vladislav I Lokietek av Polen 1260 - 1333
 Vladislav I Böhmen, av Böhmen
 Vladislav I av Ungern, ä.k.s. Vladislav III av Polen